El FC RM Hamm Benfica es un equipo de fútbol de Luxemburgo que milita en la Éirepromotioun, la segunda liga de fútbol más importante del país.

Historia 
El club fue fundado el 26 de marzo del 2004 en la ciudad de Hamm a raíz de la fusión de los equipos FC Hamm 37 (fundado en 1937) y el FC RM 86 (fundado en el año 1986 a raíz de la fusión de los equipos FC Rapid Neeudorf (fundado en 1909) y FC Mansfeldia Clausen-Cents (fundado en 1919)).

Iniciaron en la Éirepromotioun en la temporada 2005/06, temporada en la que se ubicaron en la 6º posición, aunque en la temporada 2007/08 jugaron su primera temporada en la Division Nationale, tras ganar el título del segundo nivel.

Palmarés 
 Éirepromotioun: 2
 2006/07, 2014/15

Jugadores

Equipo 2017/18 

| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Porteros

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Defensas

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Mediocampistas

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Delanteros

Referencias

Enlaces externos 
  

Equipos de la Éirepromotioun
Equipos de fútbol fundados en 2004
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Luxemburgo en 2004
Deporte en Luxemburgo (ciudad)